Pediacus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av William Edward Shuckard 1839. Pediacus ingår i familjen plattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattbaggar
Pediacus